Joseph-Alphonse Esménard (1769-1811), poète français ;
 Jean-Baptiste Esménard (1772-1842), son frère, journaliste français ;
 Inès Esménard (1789-1859), sa nièce, peintre et miniaturiste française.